Корпусной генерал () — должностное звание высшего командного состава во французской армии и воинское звание в армиях ряда стран. Впервые появилось после Первой мировой войны во французской армии.

Присваивается дивизионным генералам только на время пребывания их в должности, соответствующей званию корпусного генерала. Обычно это звание получают дивизионные генералы, назначаемые на должности командиров корпусов и приравненных к ним. Таким образом, звание корпусной генерал является должностным званием, а не воинским.

Во французской армии должностное звание «корпусного генерала» () является званием выше воинского звания «дивизионного генерала» (), и ниже должностного звания «армейского генерала» (). Знаками различия корпусного генерала на погонах являются четыре серебряные звёздочки, размещенные в форме ромба.

Должностному званию корпусной генерал в ВВС Франции соответствует звание корпусной генерал ВВС (), а в ВМС — вице-адмирал эскадры (). Применительно к Российской армии «корпусной генерал» приблизительно соответствует воинскому званию генерал-полковник в сухопутных войсках и адмирал в ВМФ.

См. также 
 Корпусной генерал (Чехословакия)

Источники 
 Воинские звания армии Франции

Воинские звания по алфавиту
Воинские звания Вооружённых сил Франции